

Niemcy 
2 gminy:
 Hamfelde – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Hamfelde – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn